Арчи́л — мужское имя грузинского происхождения. Известные носители:

 Арчил — царь Иберии (411—435)
 Арчил II — царь Имеретии (1661—1698; с перерывами) и Кахетии (1664—1675)
 Арчил (мученик) (ум. ок. 744) — благоверный царь, мученик, святой Грузинской православной церкви.
См.также: